Osoby o tym nazwisku:
 Anna Boczkowska – polska historyczka sztuki 
 Krystyna Boczkowska – polska menedżerka
 Maria Boczkowska – polska entomolog